Тетрагидрокортизон (3α,5α-тетрагидрокортизон, урокортизон) является стероидным гормоном и неактивным метаболитом кортизона.

Примечания

Эндокринология
Стероидные гормоны
Стероиды
Гормоны
Кортикостероиды
Глюкокортикоиды
Нейростероиды